Demetrios II. ist der Name folgender Personen:

 Demetrios II. (Makedonien) (278 v. Chr.–229 v. Chr.), König von Makedonien
 Demetrios II. (Baktrien), griechisch-baktrischer König 
 Demetrios II. (Seleukidenreich) (vor 160 v. Chr.–125 v. Chr.), König des Seleukidenreiches